Djurasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Djurasjön (Jälluntofta socken, Småland), sjö i Hylte kommun,  (20,6 ha)
Djurasjön (Tingsås socken, Småland), sjö i Tingsryds kommun,  (16,6 ha)
Djurasjön (Torpa socken, Småland), sjö i Ljungby kommun,

Se även
Djursjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn